EHF Champions League 2007–08 for mænd er den 17. EHF Champions League-turnering for mænd. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 40 hold. Det var 49. gang, at turneringen blev afholdt. Første kamp blev spillet 29. august 2007, og anden og sidste finalekamp fandt sted 11. maj 2008. Tyske THW Kiel var forsvarende mester fra året forinden, og holdet nåede igen dette år finalen, hvor det dog blev et nederlag til spanske BM Ciudad Real.

I turneringen deltog de danske mestre fra GOG Svendborg TGI samt sølvvinderne Viborg HK. Viborg måtte gennem en kvalifikationsrunde, hvorfra holdet gik i første gruppespil, hvor det blev til en sidsteplads. GOG deltog direkte i første gruppespil, hvorfra holdet med en andenplads kvalificerede sig til andet gruppespil. Her sluttede holdet igen på andenpladsen, men det var kun vinderne, FC Barcelona, der gik videre.

Flere danske spillere satte præg på turneringen. Torsten Laen var fast mand hos vinderne fra Ciudad Real, mens Hans Lindberg tilsvarende var markant hos semifinalisterne fra HSV Hamburg ligesom Kasper Hvidt og Jesper Nøddesbo hos FC Barcelona, der ligeledes nåede semifinalen. Lasse Svan Hansen scorede 73 og Mikkel Hansen 49 mål for GOG.

Resultater 

Turneringen havde deltagelse af 40 hold. 16 af holdene spillede først en kvalifikationsrunde, hvorfra otte hold kvalificerede sig til første gruppespil sammen med 24 direkte kvalificerede hold. Første gruppespil bestod af otte grupper med fire hold. De to bedste hold i hver gruppe gik videre til andet gruppespil, hvor der var fire grupper à fire hold. Det bedste hold fra hver af disse puljer gik videre til semifinalen, hvor der blev spillet to kampe (ude og hjemme), og vinderne gik i finalen, der igen blev spillet som to kampe, ude og hjemme.

Første kvalifikationsrunde 

De 16 deltagende hold parvis mod hinanden, hjemme og ude, og vinderne af hver af kamp gik videre til gruppespillet.

|}

Første gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Andet gruppespil

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Semifinaler

Finale

Statistik

Topscorerliste 

Topscorerlisten omfatter de ti mest scorende spillere i Champions League 2007-08.

Kilder / eksterne henvisninger 
 European Handball Federation – 2009/10 Men's Champions League

Noter 

Håndbold i 2007
Håndbold i 2008
Sæsoner i EHF Champions League